Valentina Dimitrova (1956–2014) bolgár atléta, ötpróbázó
 Valentina Dimitrova (1988) bolgár énekesnő